Aer steht für:
 Aer (Band), US-amerikanische Band

Aer ist außerdem der Namensbestandteil verschiedener Fluggesellschaften:
 Aer Arann
 Aer Lingus
 Aer Pegaso
 Aer Rianta und Aer Rianta International

AER steht als Abkürzung für:
 Flughafen Sotschi (IATA-Code), in Russland
 Address-event representation, ein asynchrones Übertragungsprotokoll
 Advanced Engine Research, ein Motorenhersteller
 Africa Eco Race
 Agranular endoplasmic reticulum
 apical ectodermal ridge, eine Komponente in der Gliedmaßenentwicklung bei Wirbeltieren
 Annual equivalent rate, entspricht in Deutschland dem  effektiven Jahreszins einer Geldanlage
 American Economic Review
 Association Européenne des Radios/Association of European Radios
 Association Européenne de Rugby; siehe Fédération Internationale de Rugby Amateur Association Européenne de Rugby
 Astronomy Education Review
 Australian Energy Regulator
 Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Rundfunk e. V.

aer steht für:
 Östliches Arrernte (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektclusters Arrernte (Sprache), Sprache der indigenen Arrernte in Zentral-Australien
 Bestandteil von Fremdwörtern aus dem Griechischen und Lateinischen mit der Bedeutung „Luft“; siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern

Siehe auch:
 áer in der keltischen Mythologie, siehe Glám dícenn
 Är (Ältestenrat)
 Aër, Fluss in Frankreich, Bretagne

AER